Жонзак () — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская. Входит в состав округа Жонзак. Население кантона на 2006 год составляло 10 226 человек.

Код INSEE кантона — 1711. Всего в кантон Жонзак входят 20 коммун, из них главной коммуной является Жонзак.

Коммуны кантона 

 Агюдель: население — 114 чел.
 Шампаньяк: население — 507 чел.
 Шонак: население — 75 чел.
 Фонтен-д’Озийак: население — 460 чел.
 Гитиньер: население — 400 чел.
 Жонзак: население — 3554 чел.
 Леовиль: население — 308 чел.
 Люссак: население — 48 чел.
 Мё: население — 291 чел.
 Муэнг: население — 174 чел.
 Мортье (Шаранта Приморская): население — 189 чел.
 Озийак: население — 676 чел.
 Рео (Шаранта Приморская): население — 451 чел.
 Сен-Жермен-де-Люзиньян: население — 1194 чел.
 Сен-Марсьяль-де-Витатерн: население — 446 чел.
 Сен-Морис-де-Таверноль: население — 134 чел.
 Сен-Медар: население — 85 чел.
 Сен-Симон-де-Борд: население — 658 чел.
 Вибрак: население — 163 чел.
 Вильксавье: население — 299 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Приморская Шаранта